«Голографический человек» () — фантастический художественный фильм 1995 года производства США, снятый режиссёром Ричардом Пепином. Главные роли в этом фильме исполнили Джо Лэра, Ивэн Лури, Майкл Нури, а также Арабелла Холцбог.

Сюжет 
Действие фильма происходит в США в Лос-Анджелесе в отдалённом будущем. Городом управляет некая «Калифорнийская корпорация», во главе которой стоит Эдвард Джеймсон. Корпорация фактически захватила город, узурпировав права граждан.

Противостоит корпорации Норман Гэллагер по прозвищу Слэш. В чём-то Норман прав, но он поступает как террорист — убивает часть сотрудников корпорации, губернатора Хэмптона, а также одного из полицейских — Веса Стриклэнда. Поймать же Нормана удаётся полицейскому-новичку Декоде, для которого убитый Вес был лучшим другом и напарником.

Норман Гэллагер получает тюремный срок, но не в простой тюрьме, а в голографической. В этой тюрьме находится мозг Гэллагера и его голографический образ. На бывшего террориста пытаются воздействовать и перевоспитать его. Программа биоперсонального улучшения рассчитана на 5 лет. Через это время бывшего террориста должны выпустить, перепрограммировав его мозг. Но друзьям Нормана удаётся похитить его образ и мозг из голографической тюрьмы до конца срока, когда его ещё не успели перепрограммировать.

Теперь Слэш снова на свободе, кроме того он обладает сверхспособностями — ведь он нематериальная голограмма и может проходить через стены и огонь, а пули и гранатомёты не причиняют ему никакого вреда. Слэш хочет отомстить тому, кто его арестовал — Декоде. В перестрелке ему фактически удаётся убить полицейского, но ему помогает его подруга Натали, которая тоже делает его голограммой. И теперь Декода обладает теми же способностями, что и Слэш. Он может сразиться с голографическим преступником один на один, нейтрализовать и остановить его.

В ролях 
 Джо Лэра — Декода, полицейский
 Ивэн Лури — Норман Гэллагер или Слэш
 Майкл Нури — Эдвард Джеймсон, глава корпорации
 Арабелла Холцбог — Натали, подруга Декоды
 Мишель Смит — Кэйси
 Джон Эймос — Вес Стриклэнд
 Уильям Сэндерсон — Мэнни
 Алекс Корд — Губернатор Хэмптон
 Тайни "Зевс" Листер — Айгтбалл
 Джеймс Доутон — капитан / председатель
 Дерек Мак Грэт — секретарь Кулкин
 Джозеф Кампанелла — доктор Штерн
 Николас Уорт — одноглазый
 Дэвид Кэген — шеф полиции
 Тодди Бернард — Корум

Ссылки 
 
 
 
 «Голографический человек» на сайте Фильм. Ру

Научно-фантастические фильмы США
Фильмы Ричарда Пепина
Фантастические фильмы 1995 года